Grubenkarspitze (Karwendelgebergte), een 2663 meter hoge berg in het Karwendelgebergte in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
Grubenkarspitze (Ötztaler Alpen), een 3000 meter hoge berg in de Ötztaler Alpen in de Oostenrijkse deelstaat Tirol